Эрленн Якобсен (; род. 25 июня 1999 года в Тромсё, Норвегия) — норвежский футболист, вратарь клуба «Б68».

Карьера 
Эрленн начинал свою карьеру в команде «Тромсё» из своего родного города. 25 августа 2015 года он дебютировал за третий состав клуба в матче четвёртого дивизиона против «Люнген/Карнес». Всего в своём первом сезоне на взрослом уровне голкипер принял участие в 5 встречах четвёртой лиги, пропустив в них 4 гола. По его итогам «Тромсё III» повысился в классе, и в 2016 году Эрленн провёл 10 игр в третьем дивизионе и пропустил 28 мячей. Сезон-2017 вратарь начинал в третьей команде и успел провести за неё 1 матч (и пропустив 1 гол), однако затем был переведён в дублирующий состав, за который пропустил 44 мяча в 18 встречах. В начале сезона-2018 Эрленн отыграл 2 матча в составе «Тромсё II», пропустив в них 3 гола, после чего отправился в аренду в клуб третьего дивизиона «Скарп». В составе этой команды голкипер принял участие в 14 встречах третьей лиги и пропустил 34 мяча. В 2019 году он вернулся в «Тромсё II» и пропустил 31 гол в 16 матчах.

В 2020 году Эрленн был переведён в первую команду «Тромсё». Его дебют за «красно-белых» состоялся 24 октября того же года в матче первого дивизиона против клуба «Стьёрдальс-Блинк», где он пропустил 4 гола. В январе 2021 года голкипер перешёл из «Тромсё» в фарерский клуб «Б68». Свою первую игру за тофтирцев он сыграл 7 марта, пропустив 4 мяча в матче фарерской премьер-лиги с клаксвуйкским «КИ».

Статистика выступлений

Достижения

Командные 
 «Тромсё»
 Победитель первого дивизиона (1): 2020

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Transfermarkt 
 Профиль на Soccerway 
 Профиль на официальном сайте Федерации футбола Норвегии 

Футболисты Норвегии
Игроки ФК «Б-68»
Игроки ФК «Тромсё»